Frank Sedgman ha battuto in finale John Bromwich 6–3 6–2 6–2.

Teste di serie
 John Bromwich (finalista)
 Bill Sidwell (semifinali)
 Geoffrey Brown (semifinali)
 Frank Sedgman (Campione)
 Adrian Quist (quarti di finale)
 Colin Long (quarti di finale)
 George Worthington (quarti di finale)
 Jack Crawford (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1949